Bishop Place ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bishop Place (Arizona), im Coconino County
 Bishop Place (Montana), im Beaverhead County